

Patronyme 

 Antonio Alarcón (1990-), coureur cycliste colombien ;
 Carlos Chandía ou Carlos Chandía Alarcón (1964-), arbitre de football chilien ;
 Daniel Alarcón (1977-), écrivain péruvien vivant aux États-Unis ;
 Fabián Alarcón (1947-), président par intérim de l'Équateur ;
 Hernando de Alarcón (1500-1541), navigateur espagnol ;
 Isco ou Francisco Román Alarcón Suárez (1992-), footballeur international espagnol ;
 Javier Lozano Alarcón (1962-), Secrétaire du Travail et de la Prévision Sociale du Mexique ;
 Jesús Montoya ou Jesús Montoya Alarcón (1963-), coureur cycliste espagnol ;
 José Alarcón (1988-), coureur cycliste vénézuélien ;
 Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza (1581-1639), dramaturge espagnol ;
 Leonardo García Alarcón (1976-), chef d'orchestre argentin ;
 Luis de Velasco ou Luis de Velasco y Ruiz de Alarcon (1511-1564), vice-roi de Nouvelle-Espagne ;
 María Zambrano ou María Zambrano Alarcón (1904-1991), philosophe et essayiste espagnole ;
 Pablo Alarcón (1988-), coureur cycliste chilien ;
 Pedro de Alarcón (1833-1891), écrivain et politicien espagnol ;
 Raúl Alarcón (1986-), coureur cycliste espagnol ;
 Ricardo Alarcón (1937-2022), homme politique cubain et professeur de philosophie ;
  ;
 Roberto Alarcon (1924-), footballeur argentin des années 1940 et 1950 ;
 Rolando Alarcón (1929-1973), chanteur populaire chilien ;
 Romelia Alarcón Folgar (1900-1971), poétesse, journaliste et suffragette guatémaltèque ;
 Williams Alarcón (2000-), footballeur chilien ;
 Yankiel León ou Yankiel León Alarcón (1982-), boxeur cubain ;

personnage de fiction
 Marina Hernandez ou Marina Hernandez Alarcon, personnage de fiction de la télénovela Marina.

Toponyme 

 Alarcón, commune d’Espagne, dans la province de Cuenca, communauté autonome de Castille-La Manche ;
 Pozuelo de Alarcón, ville espagnole de habitants situé dans la banlieue de Madrid ;
 Buenache de Alarcón, commune d’Espagne, dans la province de Cuenca, communauté autonome de Castille-La Manche ;
 Olmedilla de Alarcón, municipalité espagnole de la province de Cuenca, dans la région autonome de Castille-La Manche ;
 Taxco ou Taxco de Alarcón, ville située dans le nord de l’État du Guerrero au Mexique.